Кріс Еверт була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Кончіта Мартінес виграла титул, у фіналі перемігши Габріелу Сабатіні з рахунком 6–3, 6–2. Здобувши цю перемогу, Кончіта взяла реванш за поразку від Сабатіні. якої зазнала раніше того року в другому колі Відкритого чемпіонату Австралії. Для Мартінес це був другий титул за сезон і третій - за кар'єру. Для Сабатіні це був третій фінал за рік, а також перша поразка від Мартінес.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Габріела Сабатіні (фінал)
  Наташа Звєрєва (2-ге коло)
  Катарина Малеєва (1-ше коло)
  Аранча Санчес (півфінал)
  Лариса Савченко (1-ше коло)
  Сандра Чеккіні (чвертьфінал)
  Сьюзен Слоун (2-ге коло)
  Кончіта Мартінес (переможниця)

Сітка

Посилання 
 1989 Eckerd Open Draw 

1989
Тур WTA 1989
1989 в американському спорті